Cervantes puede hacer referencia a:

Personas y personajes de ficción 
 Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español.
 Vicente Cervantes, botánico español.
 Cervantes de León, el personaje de los videojuegos de Soul Calibur.
 Francisco Cervantes de Salazar, escritor español del .

Astronomía 
 Cervantes, cráter en el planeta Mercurio.
 Cervantes, estrella a 49 años luz de distancia.
 (79144) Cervantes, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.

Cine y televisión 
 Cervantes, serie de televisión española de los años 1980.

Cultura 

 Instituto de Bachillerato Cervantes, institución educativa en Madrid.

 Instituto Cervantes, institución cultural pública que promociona y enseña la lengua española.
 Premio Cervantes, galardón literario en lengua castellana.
 Teatro Cervantes, nombre de varios teatros (desambiguación).
 Revista Cervantes, revista literataria editada en Madrid entre 1916 y 1920.
 Cervantes, revista de la Cervantes Society of America, desde 1981.
Familia Cervantes, casa nobiliaria española.

Localidades y divisiones administrativas 
 Cervantes (Río Negro), localidad de la Argentina.
 Cervantes (Australia Occidental), localidad de Australia.
 Cervantes (Costa Rica), localidad de Costa Rica.
 Cervantes (Ilocos Sur), localidad de Filipinas.

en España 
 Cervantes (Lugo), municipio de la provincia de Lugo.
 San Pedro de Cervantes, parroquia del municipio de Cervantes, provincia de Lugo.
 San Román de Cervantes, parroquia del municipio de Cervantes, provincia de Lugo.
 Cervantes (Toledo), localidad del municipio de Yuncos, provincia de Toledo.
 Robleda-Cervantes, municipio de la provincia de Zamora.
 Cervantes (Zamora), localidad del municipio de Robleda-Cervantes, provincia de Zamora.
 Cervantes (Granada), barrio de Granada.